Grimsby kan syfta på följande:

 Grimsby, stad i Lincolnshire, England, Storbritannien
 Borough of Great Grimsby, tidigare distrikt i dåvarande Humberside, England, Storbritannien
 Grimsby, Ontario, ort i Kanada